Termenul Castor se poate referi la:
Breb (Castor fiber), un mamifer din categoria rozătoarelor, prin confuzie cu ruda sa Castorul (Castor canadensis)
 Castor (Castor canadensis), mamifer din categoria rozătoarelor
Castor și Polux, frați din mitologie care după moarte devin stele, reprezentați în pictura lui Peter Paul Rubens
Templu din Roma antică
Castor (stea) din Lista stelelor
Numele unui sfânt pe data de 9 noiembrie din Calendarul sfinților
Vârf de munte cu înălțimea de 4228 m din Alpii Walliser
Castor River - Missouri  din Listă de fluvii din SUA

Note